

Personnalités 
 Saint Éloi (588, v. 660), évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur, il eut une fonction de ministre des finances auprès de Dagobert .
 Patrick Saint-Éloi, musicien, ancien membre du groupe Kassav'.

Toponymes

Vive-Saint-Éloi (en néerlandais : Sint-Eloois-Vijve) est une section de la ville belge de Waregem, en province de Flandre-Occidentale
 Saint-Éloi, près d'Ypres en province de Flandre-Occidentale.
 Winkel-Saint-Éloi (en néerlandais : Sint-Eloois-Winkel) est une section de la commune belge de Ledegem, en province de Flandre-Occidentale

Saint-Éloi, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans Les Basques



communes 

 Saint-Éloi, commune française de l'Ain
 Saint-Éloi, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Bézu-Saint-Éloi
 Saint-Éloi, commune française de la Creuse
 Saint-Éloi, commune française de la Nièvre
 Saint-Éloi-de-Fourques, commune française de l'Eure
 Saint-Eloy, commune française du Finistère, localement nommée Saint-Éloy
 Saint-Éloy-d'Allier, commune française de l'Allier
 Saint-Éloy-de-Gy, commune française du Cher
 Saint-Éloy-la-Glacière, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Éloy-les-Mines, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Éloy-les-Tuileries, commune française de la Corrèze
 Bézu-Saint-Éloi, commune française de l'Eure
 Mont-Saint-Éloi, commune du Pas-de-Calais

Quartiers 

 Saint-Éloi, quartier de Rodez en Aveyron
 Saint-Éloi, quartier de Montpellier
 Saint-Éloi, quartier de Poitiers
 Saint Eloi quartier de Chilly-Mazarin

Autres 

 Saint Eloi, village rattaché à la commune de Louargat.
 La rivière de Saint-Éloi, fleuve côtier du Morbihan
 Rue Saint-Éloi, à Limoges

Édifices

Autres 
 Un bouquet de Saint-Éloi.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France